Mainländer bezeichnet:
 Mitglieder des Corps Moenania Würzburg

Mainländer ist der Familienname von:
 Philipp Mainländer (1841–1876), deutscher Dichter und Philosoph